Henryk Gołębiewski (ur. 1956) – aktor filmowy
 Henryk Gołębiewski (ur. 1942) – polityk i samorządowiec